Gertrudis (naam), een meisjesnaam
Gertrudis van Nijvel, een heilige
Gertrudis van Helfta, een heilige
Gertrudis College, een school in Roosendaal, NB